Лика Бланк () — российский медиаменеджер, продюсер анимационных проектов, документальных и художественных фильмов, телесериалов, TV-шоу. Всего её фильмографии — 82 картины

Биография 
Родилась 4 августа 1980 года в Москве, в семье кинорежиссёра Александра Бланка. Несмотря на желание семьи приняла решение не продолжать кинематографическую династию и окончила факультет журналистики МГУ. Однако, позже все-таки решила связать свою жизнь с кинематографом.

Карьера 
В 1997−2006 годах занимала различные должности в европейских и российских медиакомпаниях, в том числе в российском бюро ZDF и на телеканале «РЕН-ТВ».

В 2010—2012 годах возглавляла молодёжный телеканал MTV Russia и продюсировала молодёжные телесериалы, в том числе сериал «Чемпионки»

Ранее работала на немецком канале Das Vierte, а также телеканале Mini Movie на территории США, Люксембурга и России.

В 2013—2016 годах Лика Бланк была генеральным продюсером телевизионного холдинга «СТС Медиа» и генеральным директором входящих в холдинг каналов

«Домашний» и CTC Love.

Ей удалось полностью обновить «Домашний», значительно подняв его долю аудитории, и практически удвоить долю аудитории канала CTC Love. Одновременно стала продюсером многих успешных сериалов холдинга, в том числе «Ивановы-Ивановы», «Отель» и «Вы все меня бесите».

С 2017 года активно сотрудничает с киностудией «Союзмультфильм», где стала продюсером новых сериалов киностудии «Простоквашино» и «Оранжевая корова», которые быстро набрали популярность.

В 2022 году киностудия «Союзмультфильм» совместно со студией Magic Factory презентовала полнометражный анимационный фильм «Чинк: Хвостатый детектив», созданный на основе движка для компьютерных игр. Картину продюсировала Лика Бланк.

В 2021/2022 гг. Лика Бланк также выступила одним из продюсеров фильма «Чебурашка», который был признан самым кассовым фильмом в российском кинопрокате.

В настоящее время также продюсирует совместный проект «Союзмультфильма» и Magic Factory — анимационный фильм «Формула воды», премьера которого планируется в 2023 году.

Также, является генеральным продюсером Киностудии им. М. Горького и студии Magic Factory.

На позиции генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Бланк продолжила запускать новые проекты, которые отвечают современным запросам рынка и аудитории, сохраняя традиции и ценности одной из старейших и крупнейших киностудий в России.

Помимо всего, частью деятельности Лики Бланк является продюсирование производства контента для телеканалов и ОТТ платформ.

Фильмография

Заслуги и Награды 
 Лауреат премии «Медиа-менеджер России-2015» в номинации «Телевидение»
 отмечена в рейтинге высших руководителей «Коммерсантъ» в категории «Медиабизнес» в 2015/2016 годах
 Заняла второе место в «ТОП-10 самых успешных российских продюсеров 2022 года» по версии профильного портала «Синемаплекс»

Примечания

Ссылки